Drei Schiffe der United States Navy wurden USS Dahlgren genannt, nach John Adolphus Bernard Dahlgren:

 Die USS Dahlgren (TB-9) war ein Torpedoboot, in Dienst von 1900 bis 1919.
 Die USS Dahlgren (DD-187) war ein Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1920 bis 1945.
 Die USS Dahlgren (DDG-43) war ein Zerstörer der Farragut-Klasse, in Dienst von 1961 bis 1992.

Dahlgren